Eine Generalswahl wird in der Schweiz zur Benennung eines Oberbefehlshabers für die Armee durchgeführt. Seit Einführung des Bundesstaates im Jahre 1848 gab es vier Generalswahlen:

 Generalswahl vom 21. Oktober 1847, für den Sonderbundkrieg
 Generalswahl vom 19. Juli 1870, für den Deutsch-Französischen Krieg
 Generalswahl vom 3. August 1914, für den Ersten Weltkrieg
 Generalswahl vom 30. August 1939, für den Zweiten Weltkrieg